Folkeafstemningen om svensk EU-medlemskab 1994 blev afholdt i Sverige den 13. november 1994 og resulterede i et knebent flertal for medlemskabet. Ja-siden fik flertal i Skåne, Halland og det sydlige Småland, på Øland og Gotland, i og omkring Gøteborg, i Östergötland, og i og omkring Stockholm. I landets øvrige dele var modstanden udtalt.

Notat: 6.510.055 var stemmeberettiget. 82,4 % af de stemmeberettigede deltog i folkeafstemningen.

Stemmefordeling på län

Eksterne henvisninger 
 Statistiska centralbyrån − Folkomröstningar 1922-2003
 Valmyndigheten − Nationella folkomröstningar

Svensk EU-medlemskab 1994
1994
Svensk EU-medlemskab 1994